Toto je seznam obcí v departementu Morbihan ve Francii:

Externí odkazy 
 

 
Morbihan